Kirchhundem bezeichnet:

 Amt Kirchhundem, eine ehemalige Gebietskörperschaft in der Provinz Westfalen
 Kirchhundem, eine Gemeinde in Nordrhein-Westfalen
 Kirchhundem (Ort), den Zentralort der Gemeinde Kirchhundem in Nordrhein-Westfalen